Saint-Martin-du-Mont (Ain)
Saint-Martin-du-Mont (Côte-d'Or)
Saint-Martin-du-Mont (Saône-et-Loire)